Ser (biologie), een geslacht van kreeftachtigen in de biologie
 Cadena SER, kortweg Ser, de grootste Spaanse nieuwsradiozender
 Slang (sterrenbeeld)

Zie ook 
SER (doorverwijspagina)